Bloemendaal (Noord-Holland), gemeente en dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Station Bloemendaal
 Eerebegraafplaats Bloemendaal
 Radio Bloemendaal
 Cricket Club Bloemendaal
 HC Bloemendaal, hockeyclub uit de gemeente Bloemendaal
 BVC Bloemendaal, een voetbalclub uit de gemeente Bloemendaal
 Bloemendaal aan Zee, badplaats in de gemeente Bloemendaal
 Bloemendaal (polder), polder nabij de stad Gouda in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Bloemendaal (voormalige gemeente), voormalige gemeente nabij Gouda
 Bloemendaal (Gouda), wijk van de stad Gouda
 Bloemendaal, een buurtschap van de Belgische gemeente Halen
 Bloemendaal (Den Haag), psychiatrische inrichting vlak bij recreatiegebied Madestein
 Hr. Ms. Bloemendaal, in 1939 gemilitariseerde trawler
 Huis Bloemendal, kasteel in de Nederlandse plaats Vaals
 Eiland Bloemendaal, een voormalige vuilstortplaats in de Zaan

Personen 
 Ad Bloemendaal, Nederlands journalist
 Adèle Bloemendaal, Nederlands artieste
 Mark Bloemendaal, Nederlands voetballer

Zie ook 
 Bloemendhal, een voorstad van Colombo in Sri Lanka
 Bloemendal (doorverwijspagina)